Чемпіонат України 2008 —— 2009 років з регбі-15.

Суперліга

Див. також 
Чемпіонат України з регбі

Посилання 
 Сайт федерації

Спортивні події 2008
Спортивні події 2009
2008 в українському спорті
2009 в українському спорті